Avatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Avatjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Avatjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (4,92 ha)
Avatjärnen (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Avatjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Avatjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Avatjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (3,53 ha)
Avatjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Inre Avatjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Yttre Avatjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Avatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Avatjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn